Делл — фамилия. Известные носители:
 Делл, Дональд (род. 1938) — американский теннисист и предприниматель.
 Делл, Дороти (1915—1934) — американская актриса немого кино, фотомодель и певица.
 Делл, Майкл (род. 1965) — основатель и руководитель компании Dell.
  (род. 1983 или 1984) — американский экономист.
 Делл, Натали (род. 1985) — американская гребчиха.
 Делл, Флойд (1887—1969) — американский издатель периодической печати, литературный критик, новеллист, драматург и поэт.
 Делл, Эдмунд (1921—1999) — британский политик.

Топонимы 
 Делл — невключённая община в округе Беверхэд, штат Монтана, США.
 Делл — город, расположенный в округе Миссисипи, штат Арканзас, США.

См. также 
 Dell — американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров.
 Делла